Давид Боровский: Боровский, Давид Борисович (1926—2004) — советский и российский художник-график.
 Боровский, Давид Львович (1934—2006) — советский и российский театральный художник, сценограф.